William Murphy peut désigner :
 William Murphy (1880-1957), un joueur de rugby à XV australien ;
 William Murphy (1892-1987), un médecin américain ;
 William Murphy (1921-1989), un acteur américain ;
 William Murphy (1940-), un évêque américain.